Ов'єдо (, , ) — місто і муніципалітет в Іспанії, адміністративний центр автономного співтовариства Астурія.
 Реал Ов'єдо () — іспанський футбольний клуб з міста Ов'єдо, Астурія.
 Коронель-Ов'єдо (Coronel Oviedo) — місто на півдні Парагваю .